Azul escuro -  Azul de tonalidade escura, parecido com azul-violeta

 Anil — cor e pigmento
 Indigofera suffruticosa — planta também conhecida como anileira
 Índigo (escritora) — artista brasileira
 Índigo (álbum) — de Susana Félix
 Criança índigo — criança que a pseudociência e a parapsicologia acreditam ser especial